Saint-Eusèbe (Saona i Loara) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Saint-Eusèbe (Górna Sabaudia) – francuska gmina w regionie Rodan-Alpy